Ruddy M'Passi est un footballeur franco-congolais né le  à Brazzaville en République du Congo. Il évolue soit au poste de milieu offensif, soit au poste de d'attaquant.

Carrière 
Après avoir intégré le centre de formation de l'AS Nancy-Lorraine, il signe au Dijon Football Côte-d'Or. En 2010, il manifeste sa volonté de jouer pour l'équipe du Congo de football et en  il est appelé pour la première fois en équipe nationale de football du Congo pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2012 . En , il signe au Club Deportivo Atlético Baleares.

Référence(s)

Liens externes 
 
 Portrait de Ruddy M'Passi dans les Dépêches de Brazzaville

Naissance en décembre 1989
Naissance à Brazzaville
Footballeur français
Footballeur international congolais (RC)
Joueur du Dijon FCO
Joueur du JA Drancy